Иван Бъчваров може да се отнася за:
 Иван Бъчваров (1912 – 1966) – български офицер (генерал, началник на ГЩ), заместник-министър
 Иван Бъчваров (р. 1933) – български журналист (Варна)
 Иван Бъчваров (р. 1986) – български боксьор (европейски шампион)
 Иван Бъчваров – български учен (физик, доцент)
 Иван Бъчваров – български художник